Play with Fire:

 Play with Fire — композиция группы The Rolling Stones. Вошла в американское издание альбома Out of Our Heads (1965 год).
 Play with Fire — песня американской певицы и актрисы Хилари Дафф с её четвёртого студийного альбома Dignity (2006 год).